Lafourche (franz. für Heugabel oder Mistgabel) ist der Name von 

 Lafourche Parish, ein Parish im US-Bundesstaat Louisiana
 Bayou Lafourche, ein Altarm im Mississippi River Delta

Siehe auch:
 La Fourche